Батма́н — многозначное слово, термин, топоним и фамилия.

Термин 
 Батман — балетный термин, группа движений классического танца. 
 Батман — термин в фехтовании, удар по клинку противника. 
 Батман — название различных танцев в музыке. 
 Батман — старинная азиатская весовая единица, входившая в русскую систему мер.

Топоним 
 Батман — город на востоке Турции.
 Батман — провинция на востоке Турции.
  — река в Турции, приток Тигра.
  — населённый пункт в Иране.

Фамилия 
 Бэтман, Джон (1801—1839) — австралийский фермер, один из основателей Мельбурна (см. также мост Бэтмана).
  (1981—2012) — австралийский спринтер, потомок Джона Бэтмана.
 Батман, Томас (1778—1821) — английский дерматолог.

См. также 

 
 Ботман

Примечания